Männer im gefährlichen Alter ist der Titel folgender Filme:

 Männer im gefährlichen Alter (1954), deutscher Film von Carl-Heinz Schroth 
 Männer im gefährlichen Alter (2004), deutscher Fernsehfilm von Hajo Gies